Грозный:
 Грозный — внушающий страх, или грозящий опасностью, гибелью. «Грозный» может относиться к:

Топонимы 
 Грозный — город в России, столица Чечни.
 Грозный — хутор в Кировском сельском поселении Майкопского района Адыгеи.
 Грозный — хутор в Победенском сельском поселении Майкопского района Адыгеи.
 Грозный — посёлок в Новозыбковском районе Брянской области.
 Грозный — посёлок в Погарском районе Брянской области.
 Грозный — посёлок в Кромском районе Орловской области.

Прозвище правителей 
 Иван Грозный (1530—1584) — великий князь московский, царь всея Руси.
 Бхишма (санскр. Грозный) — легендарный древнеиндийский правитель, герой Махабхараты.

Славянская фамилия 
 Грозный, Андрей Викторович (род. 1968) — российский композитор и музыкальный продюсер.
 Грозный, Бедржих (1879—1952) — чешский лингвист и историк.
 Грозный, Вячеслав Викторович (род. 1956) — украинский футбольный тренер.

Корабли, носившие название «Грозный» 
 «Грозный» — колёсный военный пароход Черноморского флота России.
 «Грозный» (тип миноносцев) — серия миноносцев русского флота
 «Грозный» — миноносец русского флота.
 «Грозный» — эскадренный миноносец проекта 7
 «Грозный» — крейсер проекта 58.

Другое 
 Грозная — крепость, располагавшаяся на территории нынешнего города Грозного.
 Аэропорт «Грозный» — гражданский аэропорт в Чеченской республике.
 Грозный — тяжёлый бронепоезд Вооруженных сил Юга России в 1919—1920 гг.
 «Грозный» — мужской волейбольный клуб.
 Грозный Глаз Грюм — персонаж серии романов о Гарри Поттере.
 «Грозный» — вымышленная машина-квадрофибия из фантастического романа Ж. Верна «Властелин мира».
 Грозный — радиостанция.
 Телеканал «Грозный» — телерадиокомпания.
 Крепость «Грозная» — автодром в Грозном.
 Грозный — телесериал об эпохе Ивана Грозного.
 Грозный-фильм — киностудия.

См. также 
 Грозное